Saborowen ist ein ostpreußischer Ortsname:
 Saborowen, 1938 bis 1945 Reichenwalde, Dorf im Kreis Lyck, seit 1945: Zaborowo (Kalinowo), Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Saborowen, 1938 bis 1945 Heideberg, Dorf im Kreis Ortelsburg, seit 1945: Zaborowo (Purda) im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen